Guliston ist Ortsname:

Tadschikistan:
 Guliston (Nohiyai Zafarobod)
 Guliston (Kairakkum)
Usbekistan:
 Guliston (Sirdaryo)